Sardinská rallye 2014 (formálně 11º Rally d'Italia Sardegna) byl 6. podnik Mistrovství světa v rallye 2014 (WRC), který konal na Sardínii od 4. do 8. června 2014. Rally se konala na šotolině. Měla 17 rychlostních zkoušek o délce 364,54 km. Rallye podruhé v řadě vyhrál francouzský jezdec Sébastien Ogier. Druhé místo obsadil Nor Mads Østberg, který měl v cíli ztrátu téměř jedna a půl na Francouze. Třetí byl Jari-Matti Latvala. Polák Robert Kubica ve 12. erzetě zlomil kolo a z 5. místa se nakonec propadl na 8. pozici.

Seznam účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Power Stage

Stav mistrovství světa

Bodování jednotlivých jezdců

Bodování továrních týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2014
2014
Sport v Itálii v roce 2014